La Saison 2006-2007 de la Juventus FC a été à la fois une saison historique et tragique. En effet, à la suite de l'énorme scandale dit du Calciopoli et à la condamnation de plusieurs de ses dirigeants notamment Luciano Moggi et Antonio Giraudo, la Vieille Dame s'est vue dépossédée de ses deux derniers titres remportés en Serie A. De plus, et ce malgré l'implication d'autres clubs italiens dans cette affaire, elle fut l'unique club relégué en Serie B avec 9 points de pénalisation au départ du championnat.

Cette sanction fut dramatique économiquement et sportivement pour les Bianconeri qui ont vu la plupart de leurs grands joueurs s'envoler vers d'autres grands clubs européens notamment Zlatan Ibrahimović, Lilian Thuram, Patrick Viera, Adrian Mutu, Gianluca Zambrotta ou encore le nouveau Ballon d'or Fabio Cannavaro.

En revanche certaines stars ont fait le choix de rester dans le club comme Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Mauro Camoranesi tout juste vainqueurs de la coupe du monde 2006 ou encore David Trezeguet et Pavel Nedvěd.

Ces grands joueurs accompagnés de jeunes joueurs prometteurs comme Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio ou Sebastian Giovinco et dirigés par le nouvel entraineur Didier Deschamps permettront au club de remporter le championnat et de retrouver l'élite dès la saison suivante.

Effectif de la saison 

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants
|-

Serie B

Rencontres de Serie B

Classement final

Statistiques individuelles 

Del Pierro meilleur buteur avec 20 réalisations.

Notes et références 

Saison de la Juventus
Juventus
Football en Italie en 2006
Football en Italie en 2007